Scanzano (Castellammare di Stabia), een plaats in de Italiaanse gemeente Castellammare di Stabia
 Scanzano (Cittareale), een plaats in de Italiaanse gemeente Cittareale
 Scanzano (Foligno), een plaats in de Italiaanse gemeente Foligno
 Scanzano (Sante Marie), een plaats in de Italiaanse gemeente Sante Marie